Australia:
 Lang Lang – miasto
 Lang Lang River – rzeka

Osoby:
 Lang Lang – chiński pianista

Zobacz też:
 Lang